Фальский (, ) — славянская фамилия.

 Фальский, Всеволод Степанович (1886/1887 — после 1925) — российский и советский белорусский общественно-политический, государственный и культурный деятель, актёр.
 Фальский, Марьян (1881—1974) — польский педагог.